Bodiman peut désigner :
 les Bodiman, une population du Cameroun ;
 le bodiman, un dialecte du douala ;
 Bodiman, le nom d'un canton du Cameroun.